Neustadt am Rübenberge er en by og kommune i  Region Hannover i den tyske delstat  Niedersachsen, beliggende mellem Bremen og Hannover. Byens navn bliver forkortet som  Neustadt a. Rbge..

Geografi 
Byen ligger ved floden  Leine nordøst for Steinhuder Meer og Totem Moor. Neustadt ligger i  Hannovers opland, men har et relativt landligt præg. Neustadt hører med et areal på 357 km² – omkring en tusindedel af Tysklands areal – til blandt de arealmæssigt 100 største kommuner i Tyskland.

Nabokommuner
Neustadt grænser  (med uret fra øst) til Wedemark,  Garbsen og Wunstorf samt til  Landkreisene Nienburg/Weser og Heidekreis.

Inddeling
Neustadt består ud over hovedbyen  (tidligere administrationsby i landkreisen) af 33 omkringliggende landsbyer (tidligere kommuner), der også er kendt under navnet  „Neustädter Land“

Kilder og henvisninger 

Byens websted
 Mythen und Geschichten von Neustadt am Rübenberge